Името Малево носят две български села:

 Малево (Област Смолян),
 Малево (Област Хасково).